

Astronomia 
 15785 de Villegas – asteroide della fascia principale

Geografia 
 General Villegas – città dell'Argentina, capoluogo dell'omonimo partido
 Partido di General Villegas – dipartimento nella Provincia di Buenos Aires, Argentina
 Villegas – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Arturo Duque Villegas – arcivescovo cattolico colombiano
 Bernardo di Villegas – gesuita, teologo e scrittore spagnolo
 Eduardo Villegas – allenatore di calcio ed ex calciatore boliviano
 Francisco Villegas – ex allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Guillermo Tell Villegas – politico venezuelano
 Harry Villegas – militare cubano che combatté agli ordini di Che Guevara
 Jaime Villegas – ex calciatore honduregno
 Jasmine Villegas – cantante statunitense
 José Villegas – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 José Villegas Cordero – pittore spagnolo
 Pedro Fernández de Villegas – religioso e umanista spagnolo